Суда (візантійський словник) () — візантійський енциклопедичний, тлумачний та етимологічний, словник 10 століття.
 Суда (Крит) — муніципалітет на острові Крит в номі Ханья.
 Суда (бухта) — затока з глибокою гаванню природного походження неподалік від міста Суда на північно-західному узбережжі грецького острова Крит, на території нома Ханья.
 Суда (притока Волги) — річка в Росії, притока Волги.